Black November steht für:

 den von der Spanischen Grippe geprägte November 1918 in Neuseeland;
 für das Nigerianisch-amerikanische Action-Drama Black November: Struggle for the Niger Delta aus dem Jahre 2012